Рогатка (фильм):

 «Рогатка» — шведско-датский драматический фильм 1993 года режиссёра Оке Сандгрена.
 «» — американский детективный фильм 2005 года, режиссера Джейя Алаймо.